Вардадзор () — вірменські села:

 Вардадзор (Аскеран) — у Аскеранському районі Нагірно-Карабаської Республіки
 Вардадзор (Гегаркунік) — у марзі (області) Гегаркунік Республіки Вірменія
 Вардадзор (Мартакерт) — у Мартакертському районі Нагірно-Карабаської Республіки